Bucovăț ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Bucovăț (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Bucovăț (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș
 Bucovăț (Dumbrava), Dorf im Kreis Dumbrava
 in der Republik Moldau:
 Bucovăț (Strășeni), Stadt im Rajon Strășeni